Zikmund Pruský (Vilém Viktor Karel August Jindřich Zikmund; 27. listopadu 1896, Kiel – 14. listopadu 1978, Puntarenas) byl druhým synem prince Jindřicha Pruského a jeho manželky Ireny Hesensko-Darmstadtské. Byl synovcem německého císaře Viléma II. a ruské carevny Alexandry. Po obou rodičích byl také pravnukem královny Viktorie a jako jediný ze tří bratrů neměl hemofilii, která byla mezi potomky britské panovnice běžná.

Život

Manželství a potomci 
11. července 1919 se dvaadvacetiletý Zikmund v Hemmelmarku oženil s princeznou Šarlotou Sasko-Altenburskou (1899–1989), nejstarší dcerou vévody Arnošta II. Sasko-Altenburského. Manželé spolu měli dvě děti:

 Barbora Pruská (2. srpna 1920 – 31. května 1994), ⚭ 1954 Kristián Ludvík Meklenburský (29. září 1912 – 18. července 1996)
 Alfréd Pruský (17. srpna 1924 – 3. června 2013), ⚭ 1984 Maritza Zaladörgicsei Kiskapornicki-Farkas (6. srpna 1929 – 1. listopadu 1996)

Kostarika 
Před emigrací z Evropy do Střední Ameriky Zikmund sloužil jako námořní důstojník.

V roce 1927 Zikmund s rodinou přesídlil do Kostariky, tři roky poté, co se v Guatemale narodil jeho syn Alfréd. Zikmund měl v plánu zapojit se do pěstování banánů a kávy na pozemcích, které tam vlastnil.

Pruský princ Zikmund zemřel 14. listopadu 1978 ve věku 81 let ve městě Puntarenas.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Hohenzollernové
Pruští princové
Německé osobnosti první světové války
Narození v roce 1896
Narození 27. listopadu
Narození v Kielu
Úmrtí 14. listopadu
Úmrtí v roce 1978
Úmrtí v Kostarice
Muži